Belianska dolina může být:

 Belianska dolina (Velká Fatra) – dolina ve Velké Fatře
 Belianska dolina (Malá Fatra) – dolina v Malé Fatře